
Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue Émile-Verhaeren :

Rue Émile Verhaeren à Angleur
 Emile Verhaerenlaan à Anvers
 Emile Verhaerenstraat à Boom
 Rue Émile Verhaeren à Boussu
 Emile Verhaerenlaan à Gentbrugge
 Rue Émile Verhaeren à Frameries 
 Rue Émile Verhaeren à Honnelles
 Emile Verhaerenlaan à Knokke-Heist
 Rue Émile Verhaeren à La Louvière
 Emile Verhaerenlaan à La Panne (De Panne)
 E. Verhaerenstraat à Leopoldsburg
 Avenue Émile Verhaeren à Louvain-la-Neuve
 Emile Verhaerenlaan à Ostdunkerque
 Emile Verhaerenlaan à Nieuport (Nieuwpoort)
 Avenue Émile Verhaeren à Schaerbeek
 Place Émile Verhaeren à Seraing
 Emile Verhaerenstraat à Saint-Amand
 Emile Verhaerenstraat à Vilvoorde
 Rue Émile Verhaeren à Visé
 Avenue Émile Verhaeren à Wavre
 Avenue Émile Verhaeren à Wemmel

Rue Émile Verhaeren à Besançon
 Avenue Émile Verhaeren à Bonsecours
 Rue Émile Verhaeren à Dunkerque
 Rue Émile Verhaeren à Halluin
 Rue Émile Verhaeren à Houplines 
 Rue Émile Verhaeren à La Rochelle
 Rue Émile Verhaeren à Le Port (La Réunion)
 Avenue Émile Verhaeren à Lille
 Rue Émile Verhaeren à Maubeuge
 Impasse Émile Verhaeren à Mérignac
 Rue Émile Verhaeren à Mons-en-Barœul
 Square Émile Verhaeren à Niort
 Allée Émile Verhaeren à Paris ( arr.)
 Rue Émile Verhaeren à Rouen
 Rue Émile Verhaeren à Saint-Cloud
 Rue Émile Verhaeren à Saint-Cyprien
 Impasse Émile Verhaeren à Saint-Lubin-des-Joncherets 
 Rue Émile Verhaeren à Téteghem
 Rue Émile Verhaeren à Wormhout

Rue Émile Verhaeren à Luxembourg

Voir aussi 
 

Emile Verhaeren Rue